Evropska Formula 2 sezona 1972 je bila šesto prvenstvo Formule 2.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkaško prvenstvo

1972 v športu
1972